

São Benedito, municipalité de l'État du Ceará ;
 São Benedito do Rio Preto, municipalité de l'État du Maranhão ;
 São Benedito do Sul, municipalité de l'État du Pernambouc.

Sao Benedito